I17 oder I 17 steht für:
 Bath (I17), norwegischer Zerstörer

I-17 steht für:
 Interstate 17, US-amerikanischer Interstate Highway
 Polikarpow I-17, sowjetisches Jagdflugzeug
 I-17 (U-Boot), japanisches U-Boot

Abkürzung